El nombre María Ana de Austria puede hacer referencia a:

 María Ana de Austria (1568–1629), hija de Juan de Austria y María de Mendoza, dama de la infanta Juana de Austria;
 María Ana de Austria (1606–1646), hija de Felipe III de España y de Margarita de Austria-Estiria, y esposa de Fernando III de Habsburgo;
 María Ana de Austria (1610–1665), hija de Fernando II de Habsburgo y de María Ana de Baviera, casada con Maximiliano I, duque y elector de Baviera;
 Mariana de Austria (1634–1696), hija de Fernando III de Habsburgo y de María Ana de Austria, y esposa de Felipe IV de España;
 María Ana de Austria (1683–1754), hija de Leopoldo I de Habsburgo y de Leonor Magdalena de Palatinado-Neoburgo, y esposa de Juan V de Portugal;
 María Ana de Austria (1738–1789), hija de Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico y María Teresa I de Austria;
 María Ana de Austria (1718–1744), hija de Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico y de Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel, y esposa del príncipe Carlos Alejandro de Lorena;
 María Ana de Austria (1804–1858), hija de Francisco I de Austria y de María Teresa de las Dos Sicilias;
 María Ana de Austria (1835-1840), hija de Francisco Carlos de Austria y de Sofía de Baviera,
 María Ana de Austria (1882–1940), hija de Federico de Austria-Teschen y de Isabel de Croÿ.